Ніномія Макото () — японська тенісистка, що спеціалізується в основному на парній грі.

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 1 (1 очікується)

Фінали турнірів WTA

Парний розряд: 5 (1-3, 1 очікується)

Посилання 
 Досьє на сайті WTA

Виноски 

Японські тенісистки
Бронзові призери Азійських ігор
Призери Азійських ігор з тенісу
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020